Das Aberto Santa Catarina de Tênis 2010 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. April 2010 in Blumenau stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel und Doppel auf der ITF-Homepage
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Blumenau